Prvenstvo se igralo dvokružno. Ligu i promociju u 2. ŽNL Vukovarsko-srijemsku je osvojio NK Polet Donje Novo Selo.

Tabela

Bilješke 
NK Sremac Markušica kažnjen oduzimanjem 1 boda

Izvori 

 Vinkovački List #2551, vijest o završetku sezone
 Županijski nogometni savez Vukovarsko-srijemske županije (podatci dobijeni na osobni upit)

2002-03
vukovarsko-srijemska-3-A